Chioar (<  "Cetății de Piatră"):

 Țara Chioarului ()

 Cetatea Chioarului (Kővár), fostă cetate din Maramureș
 Biserici de lemn din Chioar

 Remetea Chioarului (Kővár-Remete, Kővárremete), Maramureș

 Valea Chioarului, sat în județul Maramureș
 Dăneștii Chioarului, sat în județul Maramureș

Vezi și 
 Râul Chioara (dezambiguizare)

Nume de familie:
 Valer Chioreanu
 Vladimir Chiorescu

Toponime românești